

Persone 
 Aaron Schock – politico statunitense
 Danny Schock – hockeista su ghiaccio canadese
 Rolf Schock – filosofo e logico svedese
 Ron Schock – hockeista su ghiaccio canadese
 Rudolf Schock – tenore e cantante di lirica, operette e canzonette tedesco
 Walter Schock – pilota motociclistico tedesco

Altro 
 Schock – film del 1977 diretto da Mario Bava
 Schock – album degli Eisbrecher
 Schock – album dei Libra
 Premio Schock – premio svedese, assegnato in varie discipline